Ekaterine Gorgodse (, englische Transkription: Ekaterine Gorgodze; * 3. Dezember 1991) ist eine georgische Tennisspielerin.

Karriere 
Gorgodse begann mit fünf Jahren mit dem Tennisspielen, sie bevorzugt dabei den Hartplatz. Sie spielt hauptsächlich Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, bei der sie bislang 17 Einzel- und 29 Doppeltitel gewonnen hat.

Ihr erstes Turnier bestritt sie im September 2006 in Tiflis, wo sie als 14-Jährige das Finale erreichte und der Russin Varvara Timofeeva mit 3:6 und 4:6 unterlag. Nachdem sie eine Woche später ebenfalls in Tiflis das Achtel- und eine Woche darauf beim mit 25.000 US-Dollar dotierten Turnier das Viertelfinale erreicht hatte, wurde sie Anfang Oktober, noch vor ihrem 15. Geburtstag, auf Platz 759 in der Weltrangliste geführt.

Im Juni 2008 erreichte sie das Finale eines $10.000-Turniers in Istanbul, das sie gegen Pemra Özgen mit 4:6 und 6:71 verlor. Im gleichen Jahr unterlag sie im Finale eines ebenfalls mit $10.000 dotierten Turniers in Barcelona Samantha Schoeffel mit 2:6 und 1:6.

2010 erreichte sie ein weiteres Finale in Ain Suchna, wo sie gegen Marta Sirotkina mit 3:6 und 1:6 verlor, ehe sie im Januar 2011 in Mallorca ihr erstes Turnier im Einzel gewinnen konnte. Im März gewann sie dann in Antalya ihren zweiten ITF-Titel im Einzel und an gleicher Stelle auch das Doppel an der Seite von Laura-Ioana Andrei.

Auf der WTA Tour spielte Gorgodse ihr erstes Turnier beim Baku Cup 2011, wo sie in der Qualifikationsrunde Eirini Georgatou mit 3:6 und 1:6 unterlag. In Taschkent sowie 2012 wiederum in Baku scheiterte sie jeweils in der ersten Runde der Qualifikation. Seither spielt sie wieder ausschließlich auf dem ITF Circuit.

Ihr erfolgreichstes Jahr hatte Gorgodse 2015, in dem sie drei Turniere im Einzel und neun im Doppel gewinnen konnte. Im Jahr 2021 gewann Gorgodse gemeinsam mit Irina Bara ihren ersten Titel auf der WTA-Tour in Cluj-Napoca.

Seit 2007 spielt Gorgodse für die georgische Fed-Cup-Mannschaft; ihre Fed-Cup-Bilanz weist bislang 18 Siege bei 20 Niederlagen aus.

In der deutschen Bundesliga spielte Gorgodse 2012 als Spitzenspielerin für den TC Schießgraben Augsburg in der 2. Liga, wo sie in vier Begegnungen eine Bilanz von 3:1 im Einzel und 1:3 im Doppel erzielte.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Einzel

Doppel

Weblinks 

 
 
 
 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Georgien)
Georgier
Geboren 1991
Frau